Джейсън Патрик () е американски филмов, телевизионен и театрален актьор.

Биография 
Роден е на 17 юни 1966 г. в Куинс, Ню Йорк. Патрик е с ирландски произход. Син е на Джейсън Милър и Линда Милър. Баща му също е актьор и драматург, а майка му е актриса. Има сестра на име Дженифър и двама братя – Джордан и Джошуа.

Личен живот 
Когато годежът на тогавашния му най-добър приятел Кийфър Съдърланд с Джулия Робъртс се разпада в началото на 90-те години, Робъртс избягва в Ирландия с Патрик. Той също така ходи с модела Кристи Търлингтън в края на 90-те години.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Американски актьори и актриси
Американци от ирландски произход
Германци в САЩ
Родени в Ню Йорк